Plannja kan syfta på:

Plannja AB – en byggplåtstillverkare
Plannja Basket – en basketklubb som mellan 1976 och 2010 sponsrades av plåtföretaget